Бирсештій-де-Сус () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Тігвень.
 Бирсештій-де-Сус () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Спринчената.